Hussain Yasser El-Mohammadi Abdulrahman (Doha, 9 januari 1984) is een Qatarees voetballer. Hij verruilde in juli 2013 K. Lierse S.K. voor Al-Wakrah SC. Abdulrahman debuteerde in 2002 in het Qatarees voetbalelftal.

Abdulrahman kwam in 2002 naar Europa om een contract te tekenen bij Manchester United. In het kader van een samenwerking met Antwerp FC werd hij direct naar laatstgenoemde gestuurd voor een termijn van drie jaar. Wegens onvoldoende geachte capaciteiten van de Qatari werd het contract na twee jaar stopgezet.

Statistieken

Qatarees voetballer